Europamästerskapet i volleyboll för herrar 2015 var det 29:e europamästerskapet för herrar och arrangerades 9 oktober - 18 oktober 2015 i Bulgarien och Italien.

Arenor 
Fyra stycken arenor användes under mästerskapet. Två av arenorna ligger i Bulgarien och två av arenorna ligger i Italien.

Gruppspel

Grupp A
Grupp A avgjordes i Arena Armeec, Sofia.

Grupp B
Grupp B avgjordes i Torino Palavela, Turin.

Grupp C
Grupp C avgjordes i Palace of Culture and Sports, Varna.

Grupp D
Grupp D avgjordes i Pala Yamamay, Busto Arsizio.

Slutspel
Slutspelet avgjordes i Arena Armeec, Sofia och i Pala Yamamay, Busto Arsizio.

Playoff

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Referenser

Externa länkar 
 Eurovolley 2015 officiell webbplats

Internationella volleybolltävlingar i Bulgarien
Internationella volleybolltävlingar i Italien
2015 i Bulgarien
2015 i Italien
Sportevenemang i Turin
Sportevenemang i Sofia
Sport i Varna
Lombardiet
2015
Sofia under 2000-talet
Turin under 2000-talet